Ричард Остин Фримен (, 11 апреля 1862 — 28 сентября 1943) — британский писатель, автор детективов о судебно-медицинском следователе докторе Торндайке. Фримен утверждал, что изобрел перевёрнутый детектив. Был членом Детективного клуба с самого его основания в 1930 году. Фримен использовал свой опыт работы хирургом при написании книг, в его романах есть много отсылок к таким наукам как тропическая медицина и токсикология.

Биография 
Ричард Остин Фримен был младшим из 5 детей портного Ричарда Фримена и Анны Марии Данн. Сначала он учился на аптекаря, а затем изучал медицину в больнице Мидлсекс, получив квалификацию в 1887 году. В том же году он женился на Энни Элизабет, от которой у него было 2 сына. Он поступил на колониальную службу и был отправлен в Аккру на Золотом Побережье. В 1891 году он вернулся в Лондон, страдая от лихорадки Блэкуотер, но не смог найти постоянную медицинскую работу. Поэтому решил поселиться в Грейвсенде и зарабатывать деньги на написании художественной литературы, продолжая заниматься медициной.

Фримен утверждал, что изобрёл жанр перевёрнутого детектива в своем сборнике рассказов 1912 года «Поющие кости»:

Его первые рассказы были написаны в соавторстве с Джоном Джеймсом Питкэрном (1860—1936), медицинским сотрудником тюрьмы Холлоуэй, и опубликованы под псевдонимом «Клиффорд Эшдаун» (). Первый детектив с доктором Торндайком, «The Red Thumb Mark», был опубликован в 1907 году, а вскоре после этого он стал пионером нового детективного жанра, в которой личность преступника была известна с самого начала. Во время Первой мировой войны он служил капитаном в медицинском корпусе королевской армии, а затем выпускал романы о Торндайке почти каждый год до самой своей смерти в 1943 году.

Фримен придерживался консервативных политических взглядов. Фримен высказал мнение, что механизация наводнила Великобританию некачественными товарами и создала «…беспокойный, объединенный в профсоюзы рабочий класс». Фримен поддерживал теорию евгеники, называл иммигрантов «недочеловеками» и утверждал, что людям с "«нежелательными» биологическими чертами следует препятствовать размножаться посредством «сегрегации, ограничения брака и стерилизации».

Доктор Торндайк 
Доктор Джон Эвелин Торндайк — вымышленный детектив в серии из 22 романов и 40 рассказов. По профессии доктор, он обратился к судебной практике и стал одним из первых ученых судебно-медицинской экспертизы. Его расследования основаны на методе сбора всех возможных данных (вплоть до изучения улиток из пруда, в котором нашли тело жертвы). В расследовании убийств Торндайку часто помогал его коллега Кристофер Джервис (обычно выступает в качестве рассказчика) и всегда находчивый лаборант Натаниэль Полтон. В отличие от многих других детективов-любителей и частных сыщиков, Торндайк имеет хорошие отношения с полицией, несмотря на то, что доказывал им неправоту следователей во многих делах. Внешне Торндайк высокий, атлетически сложенный, красивый и умный. Он никогда не был женат и не имеет детей.

Рассказ о Торндайке «Дело Оскара Бродского» по утверждению Фримена стал первым образцом «перевёрнутого детектива».

Критика 
Библиограф Эверетт Франклин Блейлер писал о Фримене:

Раймонд Чандлер отмечал в своём письме к британскому издательству «Hamish Hamilton»:

Писатель Джулиан Симонс писал:

Библиография 

Travels and Life in Ashanti and Jaman (1898)

Social Decay and Regeneration (1921) (с введением Хэвлока Элиса)

Доктор Торндайк

Романы 

 «Красный отпечаток большого пальца» (; 1907)
 «Око Озириса» (; 1911)
 The Mystery of 31 New Inn (1912)
 A Silent Witness (1914)
 Helen Vardon’s Confession (1922)
 The Cat’s Eye (1923)
 The Mystery of Angelina Frood (1924)
 The Shadow of the Wolf (1925)
 «Тайны Д’Эрбле» (; 1926)
 A Certain Dr. Thorndyke (1927)
 As A Thief in the Night (1928)
 The Famous Cases of Dr. Thorndyke (1928)
 Mr. Pottermack’s Oversight (1930)
 Pontifex, Son and Thorndyke (1931)
 When Rogues Fall Out (1932)
 Dr. Thorndyke Intervenes (1933)
 For the Defence: Dr. Thorndyke (1934)
 The Penrose Mystery (1936)
 Felo de Se (1937)
 The Stoneware Monkey (1938)
 Mr. Polton Explains (1940)
 The Jacob Street Mystery (1942)

Сборники рассказов 
 John Thorndyke’s Cases (1909)
 «Поющие кости» (англ. The Singing Bone) (1912)
 The Great Portrait Mystery and other Stories (1918)
 Dr. Thorndyke’s Casebook (1923)
 The Puzzle Lock (1925)
 The Magic Casket (1927)
 The Best Dr. Thorndyke Detective Stories (1973)
 The Dead Hand and Other Uncollected Stories (1999)

Romney Pringle

Романы 
 The Adventures of Romney Pringle, with John Pitcairn, as Clifford Ashdown (1902)
 The Further Adventures of Romney Pringle, with John Pitcairn, as Clifford Ashdown (1903 in Cassell’s Magazine; first book publication, 1970)
 From a Surgeon’s Diary, with John Pitcairn, as Clifford Ashdown (1904-5 in Cassell’s Magazine; first book publication, 1977)

Рассказы 

 The Assyrian Rejuvenator. Cassell’s Magazine, June 1902
 The Foreign Office Despatch. Cassell’s Magazine, July 1902
 The Chicago Heiress.. Cassell’s Magazine, August 1902
 The Lizard’s Scale. Cassell’s Magazine, September 1902
 The Paste Diamonds. Cassell’s Magazine, October 1902
 The Kailyard Novel. Cassell’s Magazine, November 1902
 The Submarine Boat. Cassell’s Magazine, June 1903
 The Kimberley Fugitive. Cassell’s Magazine, July 1903
 The Silk Worms of Florence. Cassell’s Magazine, August 1903
 The Box of Specie. Cassell’s Magazine, September 1903
 The Silver Ingots. Cassell’s Magazine, October 1903
 The House of Detention. Cassell’s Magazine, November 1903
 The Adventure at Heath Crest. Cassell’s Magazine, December 1904
 How I Acted for an Invalid Doctor. Cassell’s Magazine, January 1905
 How I Attended a Nervous Patient. Cassell’s Magazine, February 1905
 How I Met a Very Ignorant Practitioner. Cassell’s Magazine, March 1905
 How I Cured a Hopeless Paralytic. Cassell’s Magazine, April 1905
 How I Helped to Lay a Ghost. Cassell’s Magazine, May 1905

Другое 
 
 The Golden Pool: A Story of a Forgotten Mine (1905)
 The Unwilling Adventurer (1913)
 The Uttermost Farthing (1914)
 The Exploits of Danby Croker (1916)
 The Surprising Experiences of Mr Shuttlebury Cobb (1927)
 Flighty Phyllis (1928)
 The Queen’s Treasure, with John Pitcairn, as Clifford Ashdown (written around 1905/6, but not published until 1975)
 The Interior of the Gold Coast. Macmillan’s Magazine, June 1899
 In the London Docks. Living London, January 1902
 Hospital London. Living London, June 1902. Reprinted Living London, December 1902
 Afflicted London. Living London, September 1902. Reprinted Living London, October 1905
 The Coastwise Lights of England. Cassell’s Magazine, November 1902
 London below Bridge. Living London, December 1902. Reprinted Living London, January 1906
 The Royal Yacht. Cassell’s Magazine, April 1903
 A Thames Sailing Barge Match. Cassell’s Magazine, September 1903
 Small Yacht Racing. Cassell’s Magazine, May 1904
 The Sentinels of the Port of London. Cassell’s Magazine, October 1905
 Down the River. Cassell’s Magazine, January 1906
 The Tightening Grip. Straits Times, 5 November 1917
 The Art of the Detective Story. The Nineteenth Century and After, May 1924
 The Pendulum. Todmorden Advertiser and Hebden Bridge Newsletter, 23 March 1928
 An Englishman’s Rights. Nottingham Evening Post, 28 February 1929
 The Two Aspects of Liberty. Hartlepool Northern Daily Mail, 10 April 1933
 Democracy to Dictatorship. Hartlepool Northern Daily Mail, 3 March 1934 (Freeman’s original title was «From Democracy to Dictatorship»)
 Liberty and Property. Nottingham Evening Post, 29 November 1934
 The Return of the Autocrat — Orders in Council. Linlithgow Gazette, 3 April 1936
 What Has become of Democracy?. Mid-Sussex Times, 28 April 1936
 Liberty and Intelligence. Portsmouth Evening News, 16 October 1936
 Does Dullness Create Dictatorship?. Hartlepool Northern Daily Mail, 17 October 1936
 Preservation of Liberty. Portsmouth Evening News, 18 June 1937
 Liberty and Reciprocity. Linlithgowshire Gazette, 18 June 1937
 On Being a Good Neighbour. Kirkintilloch Herald, 23 June 1937
 Liberty and Physique. Hartlepool Northern Daily Mail, 29 January 1938
 Enemies of Liberty. West London Observer, 2 December 1938
 War is Destructive of Liberty. Sunderland Daily Echo & Shipping Gazette, 14 July 1939
 Liberty and Peace. West London Observer, 21 July 1939
 Individualism and War. Falkirk Herald, 18 October 1939
 War Sacrifices for a Purpose. Grimsby Daily Telegraph, 23 November 1939
 Hard Cases and Bad Law. Hartlepool Northern Daily Mail, 4 April 1940
 Liberties Surrendered for Future Freedom. Portsmouth Evening News, 12 September 1940 [Also published as Hitlerism 'On Appro.''', Freeman’s original title, Motherwell Times, 13 September 1940]
 Freedom of the Citizen. Hartlepool Northern Daily Mail, 13 September 1940
 Good Breeding — The Importance of Eugenics. Thanet Advertiser, 25 April 1941
 Eugenics and Liberty. Falkirk Herald, 23 April 1941; also published as ‘’Good Breeding; The Importance of Eugenics’’. Thanet Adviser, 25 April 1941
 What of the Future?. Falkirk Herald, 29 October 1941
 The Passing of Personal Liberty. Hartlepool Northern Daily Mail, 24 April 1942; also published as The Passing of Personal Liberty towards the Human Ant-Hill. West London Observer, 1 May 1942. (Freeman’s original title was The Passing of Freedom)
 Liberty and Equality. Falkirk Herald, 9 September 1942
 The Medical Profession. Mid-Sussex Times, 30 December 1942 (Freeman’s original title was The Socialisation of the Medical Profession)
 The Doppelganger. Publication unknown
 The Economics of Liberty. Publication unknown
 The Militant’s Strategy. Publication unknown
 Is Fingerprint Evidence Fallible?. Publication unknown
 His Majesty’s Savings. Publication unknown
 Hot Boiled Beans. Publication unknown
 The Renegades. Publication unknown
 The Three Wishes. Publication unknown
 The Unauthorised Raiders. Publication unknown

 Так же 
В записях литературного агента Фримана, A P Watt, указаны следующие пункты как опубликованные, но не приводятся какие-либо дополнительные детали

 The Adventures of Jack Osmond (так же A Certain Dr Thorndyke)
 The Auchtermuchtie Burglary The Automatic Boat La Belle Anglaise The Cavern A Corpse in the Case A Crusader’s Misadventures The Haarschneide Machine Mr Pordle’s Homecoming В популярной культуре 
 В «Owl’s Well That Ends Well» Донны Эндрюс мотивом убийства послужил старинный экземпляр романа Р. Остина Фримена «The Uttermost Farthing».
 В романе Алана Брэдли «Сладость на корочке пирога» героиня Флавия де Люс упоминает, что читала рассказы Остина Фримена.

 Примечания 

 Ссылки 
 Murder Will Out: The Detective in Fiction, T. J. Binyon (Oxford, 1989)
 The Rivals of Sherlock Holmes: Early Detective Stories, ed. Hugh Greene (Penguin, 1971)
 In Search of Doctor Thorndyke, Norman Donaldson (Bowling Green, Ohio, 1971)
 Collecting R. Austin Freeman'', David Ian Chapman (Highfield Press, Aldershot, 2018)

Члены Детективного Клуба